„БМВ Серия 7“ (BMW 7er) е модел луксозни автомобили (сегмент F) на германската компания „БМВ“, произвеждани в шест последователни поколения от 1977 година насам.

Предлаган е като седан с четири врати на мястото на „БМВ E3“. Създаден като конкурент на доминиращия в този сегмент модел „Мерцедес-Бенц S-класа“, в продължение на десетилетия „Серия 7“ не успява да го достигне по обем на продажбите.



Първо поколение – E23 (1977 – 1986)

Второ поколение – E32 (1986 – 1994) 

 AT – Автоматична скоростна кутия
 MT – Механична скоростна кутия

Трето поколение – E38 (1994 – 2001) 

Третото поколение на „БМВ Серия 7“ е пуснато в продажба през юни 1994 година. Произвеждан е до 2001 година, когато е сменен от следващото поколение. Вариантите му са 728i, 730i, 735i (без САЩ и Канада), 740i и 740iL (V8), 750i (V12) и дизеловите варианти 725tds, 730d и 740d (без САЩ и Канада). Моделът претърпява значителни изменения както на външен вид, така и на двигателя. Идва в 5-скоростна ръчна трансмисия и автоматична трансмисия.

Четвърто поколение – E65 (2001 – 2008)

Пето поколение – F01 (2008 – 2015)

Шесто поколение – G11 (от 2015 г.)

Бележки 

Луксозни автомобили
Серия 7